Saltiel ist der Familienname folgender Personen:

 Alan R. Saltiel (* 1953), US-amerikanischer Biochemiker
 David Saltiel, griechischer Rabbiner